Limbo steht für:

 Limbo (Tanz), Brauch und Tanz
 Limbo (2010), norwegischer Film von Maria Sødahl
 Limbo (2014), dänisch-deutscher Film von Anna Sofie Hartmann
 Limbo (2019), deutscher Film von Tim Dünschede
 Limbo (2020), britischer Film von Ben Sharrock
 Limbo (2023), australischer Film von Ivan Sen
 Limbo (Fernsehserie), argentinisch-spanische Dramaserie
 Limbo (Computerspiel), Spiel für die XBox 360, Playstation 3, PS Vita, iOS, Mac OS X und PC
 Limbo (Programmiersprache), Programmiersprache
 Limbo (Roman), Roman von Bernard Wolfe von 1952
 Limbo (Tansania), Ort in Tansania
 Limbo (Waffe), britischer Wasserbombenwerfer, auch Anti Submarine Mortar Mark 10 (A/S Mk.10)
 Limbo ApS, ehemaliger Firmenname eines dänischen Videospielentwicklers, firmiert heute unter Playdead
 Limbo / LaniusCMS, Web-Content-Management-System, siehe Mambo (CMS)#Limbo / LaniusCMS
 Limbo – Children of the Night, Film von Iván Noel aus dem Jahr 2014
 Limbo, Originaltitel des Films Wenn der Nebel sich lichtet – Limbo von John Sayles aus dem Jahr 1999
 Limbo, Single der britischen Rockgruppe Fischer-Z, des britischen Sängers Bryan Ferry oder des Schweizer Elektropop-Duo Yello

Manchmal wird „in Limbo“ als Redewendung im Sinne von „in der Schwebe“ verwendet, z. B.: „... eine Situation in Limbo“, abgeleitet von Limbus (Theologie) und der englischen Redewendung.

Siehe auch:

 Limbus (Begriffsklärung)
 Niveaulimbo